Los ictiopterigios (Ichthyopterygia, gr. "aletas de pez"), son un superorden de saurópsidos (reptiles) diápsidos. La denominación fue creada por Sir Richard Owen en 1840 para designar a los ictiosaurios del Jurásico conocidos entonces. En la actualidad, la denominación se aplica a los ictiosaurios y a sus ancestros del Triásico.

Ictiopterigios basales 
Los ictiopterigios basales (anteriores y antecesores de los verdaderos ictiosaurios) son en su mayoría pequeños (un metro o menos de longitud), con cuerpos alargados y largas vértebras en forma de carrete, lo que indica que nadaban con movimientos sinuosos similares a los de las anguilas, lo que les permitía realizar rápidos movimientos y gran maniobravilidad para cazar en aguas poco profundas. Incluso en sus albores, fueron ya reptiles acuáticos muy especializados provistos de aletas e incapaces de moverse en tierra firme.

Parece que estuvieron ampliamente distribuidos en las costas de la mitad norte de Pangea. Sus fósiles se conocen del Triásico Inferior (del Olenekiense tardío y del Anisiense temprano) de Japón, China, Canadá y Spitzbergen (Noruega). Se extinguieron a finales del Triásico medio y fueron reemplazados por sus descendientes, los ictiosaurios.

Taxonomía 

Superorden Ichthyopterygia
 Familia Utatsusauridae
 Familia Parvinatatoridae
Orden Grippidia
Orden Ichthyosauria

Filogenia 
El siguiente cladograma está basado en Ichthyosaur Page:

Cladograma según Motani (1998, 1999) y Nicholls & Manabe (2001):

1 Neodiapsida, 2 Ichthyopterygia, 3 Eoichthyosauria, 4 Ichthyosauria, 5 Merriamosauria, 6 Euichthyosauria, 7 Parvipelvia, 8 Thunnosauria

Referencias